Braidwood heißen folgende geographische Objekte:
 Braidwood (New South Wales), Queanbeyan–Palerang Regional Council, Southern Tablelands, New South Wales, Australien
 Braidwood (South Lanarkshire), South Lanarkshire, Schottland
 Braidwood (Illinois), Illinois, Vereinigte Staaten
 Braidwood (Oklahoma), Le Flore County, Oklahoma, Vereinigte Staaten
 Kernkraftwerk Braidwood, Will County, Illinois, Vereinigte Staaten

Braidwood bezeichnet:
 (9843) Braidwood, ein Asteroid

Braidwood ist der Familienname folgender Personen:
 Linda S. Braidwood (1909–2003), amerikanische Archäologin
 Robert John Braidwood (1907–2003), US-amerikanischer Archäologe und Anthropologe
 Thomas Braidwood (1715–1806), Pädagoge
 Tom Braidwood (* 1948), kanadischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent